Лос Мориљос има више значења:

 Лос Мориљос (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мориљос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мориљос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мориљос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику